Ву́лиця Калнише́вського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Петра Калнишевського 
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Броварах
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Житомирі
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Жовкві
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Кам'янці
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Києві
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Кременчуці
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Кривому Розі
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Лохвиці
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Покровську
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Сокирянах
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Тульчині
 Вулиця Петра Калнишевського — вулиця у Херсоні

Вулиця Калнишевського 
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Бродах
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Винниках
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Вишгороді
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Городоці
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Запоріжжі
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Здолбунові
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Калуші
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Коломиї
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Коликові
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Лебедині
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Лубнах
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Львові
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Надвірній
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Новомосковську
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Охтирці
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Перемишлянах
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Печеніжині
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Рівному
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Рожищому
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Ромнах
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Самборі
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Скалаті
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Скольому
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Сокалі
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Стебнику
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Стрию
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Сумах
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Тернополі
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Умані
 Вулиця Калнишевського — вулиця у Хмельницькому

Провулок Петра Калнишевського 
 Провулок Петра Калнишевського — провулок у Долинської
 Провулок Петра Калнишевського — провулок у Надвірної
 Провулок Петра Калнишевського — провулок у Новомосковську
 Провулок Петра Калнишевського — провулок у Одесі
 Провулок Петра Калнишевського — провулок у Охтирці
Провулок Петра Калнишевського — провулок у Хмельницькому

Див. також 
 Проспект Петра Калнишевського (Дніпро)
 Майдан Петра Калнишевського (Кам’янське)

Вулиці в Україні
Вулиці, названі на честь людей